Змагання з хокею із шайбою на зимових Азійських Іграх 1996, що проходили з 5 по 8 березня в Харбіні (Китай). Місце Північної Кореї зайняв Казахстан. Під час ігор 1996 року, змагання з хокею вперше було проведено і серед жінок.

Медалісти

Таблиця медалей

Підсумкова таблиця та результати

Чоловіки

Жінки

Посилання 
 

1996 у хокеї з шайбою